Pole-Evans som auktorsförkortning betyder Illtyd Buller Pole-Evans

Auktorsförkortningar